Список известных носителей-мужчин см. .

Список известных носителей фамилии Замя́тина

Замятина

В

Г 
 Замятина, Галина Степановна (1946—2016) — советская и российская журналистка. Главный редактор газеты «Амурская заря».

Д 
 Замятина, Дарья Эдуардовна (род. 1993) — российская актриса.

Е 
 Замятина, Елена Викторовна — российский генеалог.

З 
 Замятина, Зинаида Николаевна — российский эколог.

Л 
 Замятина, Любовь Яковлевна (р. 3 сентября 1952) — директор филиала УГТУ-УПИ в Невьянске, депутат Думы Невьянского городского округа.
 Замятина, Людмила Николаевна (урождённая Усова, 1883—1965) — жена Евгения Ивановича Замятина.

Н 
 
 
 Замятина, Нина Сергеевна — российский краевед. Внучатая племянница Евгения Ивановича Замятина, автор книги «Род Замятиных и Липецкий край».

Т 
 Замятина, Тамара Николаевна (род. 1954) — советская и российская журналистка.
 Замятина, Татьяна Егоровна (род. 1963) — российский менеджер, политический деятель. Заместитель министра архитектуры, строительства, коммунального хозяйства и энергетики Республики Коми (с 2003).

Ю 
 Замятина, Юлия Николаевна (род. 1969) — российская певица (сопрано).

Двойные фамилии 
 Замятина-Лингарт Н. П. — российская певица (сопрано).

Псевдонимы 
 Н. А. Замятина — один из псевдонимов российского драматурга Надежды Александровны Доренговской.

Вымышленные персонажи 
 Зинаида Николаевна Замятина — персонаж советского детективного фильма «Следы на снегу» (1955) в исполнении Заны Занони.
 Ксения Львовна Замятина — персонаж пьесы и фильма (1987) «Репетитор» драматурга и сценариста Георгия Полонского. Одна из самых известных исполнительниц роли в театре — Софья Пилявская. Роль в фильме исполнила Людмила Целиковская.